Крусеро де лос Позос има више значења:

 Крусеро де лос Позос (Акатлан де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Крусеро де лос Позос (Закоалко де Торес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику